Eine Brechmaschine ist
 eine landwirtschaftliche Maschine zum Brechen von Stängeln, siehe Breche
 eine Maschine zum Zerkleinern von Gestein, siehe Brecher (Zerkleinerungsmaschine)